

Cinema 
L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice) – episodio del film Disney Fantasia del 1940, ispirato alla ballata di Goethe con l'accompagnamento della musica di Dukas
L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice) – cortometraggio del 1955 di Michael Powell
The Sorcerer's Apprentice – film statunitense del 2002 diretto da David Lister.
L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice) – film del 2010 di Jon Turteltaub

Altro 
L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice) – videogioco del 2010
L'apprendista stregone – programma televisivo britannico

Pagine correlate 
 Sorcerer's Apprentice